U 5 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 5, un submarino alemán líder del Tipo U 5 construido en 1910 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue hundido el 18 de diciembre de 1914.
Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania contó con otros dos submarinos con nombres similares:
SM UB 5, un submarino costero del Tipo UB I botado en 1915 y desguazado en 1919.
SM UC 5, un submarino minador del Tipo UC I botado en 1915, que encalló el 27 de abril de 1916; el intento de echarlo a pique no tuvo éxito, y el submarino fue capturado y expuesto en Londres y Nueva York con fines propagandísticos.
 U 5 (1935), un submarino alemán del Tipo IIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue hundido el 19 de marzo de 1943.
 U 5 (S184), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1963 y desguazado en 1974.

U-5 o U-V puede referirse también al:
SM U-V, un submarino de la KuK Kriegsmarine (Armada Imperial Austrohúngara).